Der Dreispitz steht für:

 Der Dreispitz (Novelle), spanische Novelle von Pedro Antonio de Alarcón (1874)
 Der Dreispitz (Ballett), Ballett-Adaption der gleichnamigen Novelle (1919)
 Der Dreispitz (Film), Fernsehfilm-Adaption der gleichnamigen Novelle (1967)

Siehe auch:
 Dreispitz (Begriffsklärung)